Кра́сное — село в Грачёвском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Название 
Прежде село называлось Устиновкой или Кононовкой — в честь помещика Конона Устинова. По версии ставропольского краеведа В. Г. Гниловского, происхождение второго наименования связано с тем, что «Устиновым были переселены сюда крестьяне принадлежавшей ему деревни Кононовки». Именем того же помещика была названа и речка Кононовка (ныне — балка Руднева), на которой расположилось село.

Во время гражданской войны 175 местных жителей, перешедших на сторону советской власти, стали красными партизанами. Благодаря этому появилось нынешнее наименование села — Красное.

География 
Расстояние до краевого центра: 38 км.

Расстояние до районного центра: 9 км.

По средней части села, с юга на север проходит балка Руднева, впадающая справа в реку Грачёвку.

История 
Основано в 1786 году. В печатных и архивных источниках датой образования села также значатся 1784, 1792, 1794 годы.

Населённый пункт основан как помещичья деревня Кононовка (Устиновка) на землях, принадлежавших командиру Хопёрского полка премьер-майору Конону Тимофеевичу Устинову (земельный клин площадью 300 десятин на речках Чле и Кононовке был выделен ему по ордеру князя Г. А. Потёмкина-Таврического от 24 сентября 1775 года и закреплён за ним по рескрипту от 9 мая 1785 года). Для постройки деревни Устинов выбрал место «в красивой балке, куда и перевез свое имущество и подвластных ему людей». В 1780-х годах приблизительно в 17 км к юго-западу от этого участка возникло селение Марьино (Марьевское), названное К. Т. Устиновым по имени его жены Марии.

Согласно «Каталогу земель Кавказской губернии 1819 года», владельческое селение Кононовка Ставропольского уезда с земельным участком в размере 81 дес. числилось за наследниками (внуками) капитана Устинова. По «Азбучным спискам всем церквам, местечкам, селениям, погостам, деревням и хуторам» за 1836 год, Кононовка относилась к Ставропольскому округу Кавказской области и состояла 27 дворов с 232 жителями. В «Списке населённых местностей Ставропольской губернии» за 1859 год она указана как помещичья деревня Устиновка (Кононовка) с 33 дворами и населением 375 человек, располагавшаяся при ручье Минчеле .

В «Списке населённых мест по сведениям на 1873 год» упоминается как деревня временнообязанных крестьян, при ручье Кононовка. По данным того же источника, в ней насчитывалось 43 двора, 282 жителя, один хлебный общественный магазин и два питейных заведения. При деревне находился посёлок Устиновский с двумя жителями. Население деревни и посёлка — великороссы, все православные. В списке населённых мест на 1889 год описана как деревня Кононовка (Устиновка), при ручье Лисичке. Согласно указанному источнику, в Кононовке было 85 дворов, 98 жилых строений, сельское управление, хлебный магазин, питейный дом, торговая лавка и две водяных мельницы. Население деревни составляли: по окладным листам — 138 душ мужского пола; по посемейным спискам — 582 души обоего пола.

По данным справочника «Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом и сельскохозяйственном отношениях» (1897), селение Кононовка состояло из 96 дворов и такого же количества домов. По окладным листам в нём числилось 140 ревизских душ, по семейным спискам 335 мужчин и 317 женщин. Коренные жители — великороссы из Курской губернии и Донской области; иногородние — из Полтавской, Черниговской и Саратовской губерний. Местное население занималось преимущественно земледелием и скотоводством.
Постановлением НКВД от 1 марта 1921 года село Кононовское переименовано в Красное.
В 1924 году здесь действовали сельсовет, партийная и комсомольская ячейки. В том же году в Красном образовалась коммуна «Маяк Социализма».

До 16 марта 2020 года село было административным центром упразднённого Красного сельсовета.

Население

Инфраструктура 
 Культурно-досуговый центр.
 Фельдшерско-акушерский пункт
 2 общественных открытых кладбища площадью 19 500 м² и 16 000 м²

Образование 
 Детский сад № 7 на 110 мест. Открыт 25 октября 1967 года как сад-ясли
 Средняя общеобразовательная школа № 4 на 416 мест. Открыта 1 октября 1967 года
 Детская музыкальная школа.

Экономика 
 ООО «Красносельское». Основу экономики ООО «Красносельское» определяет растениеводство.
 Торговое и бытовое обслуживание населения села осуществляют 9 торговых точек, две парикмахерские.

Религия 
 Храм св. апостолов Петра и Павла.

Эпидемиология 
 Находится в местности, отнесённой к активным природным очагам туляремии.

Люди, связанные с селом 
 Поляков, Александр Яковлевич (1921) — участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени

Памятники 
 Братская могила 90 партизан, погибших в годы гражданской войны. 1918—1920, 1977 гг.
 Памятник В. И. Ленину. 1952 год.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 

Населённые пункты Грачёвского района (Ставропольский край)
Переименованные населённые пункты России